Eckenbrecher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Eckenbrecher (1850–1931), preußischer Generalmajor und Stadtkommandant von Darmstadt
 Johann August von Eckenbrecher (1743–1822), preußischer Generalmajor der Artillerie
 Karl Gustav von Eckenbrecher (1807–1887), Schriftsteller und praktischer Arzt in Düsseldorf
 Themistokles von Eckenbrecher (1842–1921), deutscher Landschafts- und Marinemaler